Nine Lives o 9 Lives puede referirse a:

Las siguientes películas:
Nine Lives, película de 2002;
Nine Lives, película de 2005;
Nine Lives, película de 2016.
En la música:
Nine Lives, álbum de Aerosmith;
9 Lives, álbum de AZ;
Nine Lives, álbum de Deuce;
9 Lives, álbum de Kat DeLuna;
«9 Lives», canción de Alexandra Stan.